Peter en de Draak, Engels: Pete's Dragon, een Amerikaanse animatiefilm uit 1977
 Pete's Dragon (2016), een Amerikaanse liveactionfilm uit 2016